Склад збірної Ірану на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Іран
Іран 2014